Il doppio del Warsaw Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Silvia Farina Elia e Francesca Schiavone erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato insieme quest'anno.

Farina Elia ha fatto coppia con Vera Zvonarëva.

Schiavone ha fatto coppia con Daniela Hantuchová.

Tetjana Perebyjnis e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno battuto in finale 6-1, 6-4 Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (primo turno)
  Daniela Hantuchová /  Francesca Schiavone (primo turno)

  Lisa McShea /  María Vento-Kabchi (quarti di finale)
  Silvia Farina Elia /  Vera Zvonarëva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2005